Мельниченко, Сергей:
 Мельниченко, Сергей Григорьевич (1937—2021) — советский и украинский актёр оперетты, народный артист Украины (2017).
 Мельниченко, Сергей Илларионович (1920—1945) — Герой Советского Союза.
 Мельниченко, Сергей Сергеевич (род. 1947) — советский дзюдоист, Заслуженный мастер спорта СССР.